Гольша́нская — польская фамилия, женская форма фамилии Гольшанский. Известные носители:
 Гольшанская, Василиса Андреевна — Василиса Андреевна Гольшанская, известная как Белуха (умерла до 25 августа 1484) — литовская княжна из рода Гольшанских.
 Гольшанская, Мария Андреевна (? — умерла после 1456) — литовская княжна из рода Гольшанских. Жена Ильяша Мушати (с 1425), господаря молдавского.
 Гольшанская, Татьяна Семёновна — Татьяна (Анна) Семёновна Гольшанская (умерла в 1522) — княгиня из рода Гольшанских герба Гипоцентавр, первая жена великого гетмана литовского князя Константина Ивановича Острожского.

Примечания